CPR pode significar:

 Campeonato de Portugal de Ralis, um competição automóvel
 Canadian Pacific Railway, uma linha férrea no Canadá
 Comité Português de Raridades, um órgão científico ornitológico em Portugal
 CPR (álbum), da banda homónima Coven, Pitrelli, Reilly (CPR)

Desambiguações de siglas